Cerovo est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Cerovo, un village situé dans la municipalité de Neum, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
au Monténégro
Cerovo, un village situé dans la municipalité de Bijelo Polje ;
Cerovo, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
en Serbie
Cerovo, un village situé dans la municipalité de Ražanj, district de Nišava ;
en Slovaquie
Cerovo,un village situé dans le district de Krupina.